|-
| 154901 - ||  || 10 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154902 Davidtoth ||  || 12 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 154903 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154904 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154905 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154906 - ||  || 12 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154907 - ||  || 15 septembrie 2004 ||  || 
|-
| 154908 - ||  || 13 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154909 - ||  || 13 septembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154910 - ||  || 15 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154911 - ||  || 15 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154912 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154913 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154914 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154915 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154916 - ||  || 16 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154917 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154918 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154919 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154920 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154921 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154922 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154923 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154924 - ||  || 17 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154925 - ||  || 17 septembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154926 - ||  || 18 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154927 - ||  || 22 septembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154928 - ||  || 16 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154929 - ||  || 17 septembrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154930 - ||  || 4 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 154931 - ||  || 2 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 154932 Sviderskiene ||  || 12 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 154933 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154934 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154935 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154936 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154937 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154938 Besserman ||  || 4 octombrie 2004 ||  || 
|-
| 154939 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154940 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154941 - ||  || 4 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154942 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154943 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154944 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154945 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154946 - ||  || 5 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154947 - ||  || 5 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154948 - ||  || 7 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154949 - ||  || 4 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154950 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154951 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154952 - ||  || 5 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154953 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154954 - ||  || 5 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154955 - ||  || 6 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154956 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154957 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154958 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154959 - ||  || 8 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154960 - ||  || 7 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154961 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154962 - ||  || 3 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154963 - ||  || 5 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154964 - ||  || 8 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154965 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154966 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154967 - ||  || 9 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154968 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154969 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154970 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154971 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154972 - ||  || 14 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154973 - ||  || 15 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154974 - ||  || 15 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154975 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154976 - ||  || 19 octombrie 2004 || Hormersdorf || Hormersdorf
|-
| 154977 - ||  || 20 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154978 - ||  || 19 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154979 - ||  || 20 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154980 - ||  || 21 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154981 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154982 - ||  || 5 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 154983 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154984 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154985 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154986 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154987 - ||  || 17 noiembrie 2004 ||  || 
|-
| 154988 - ||  || 12 decembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154989 - ||  || 6 ianuarie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 154990 - ||  || 13 ianuarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154991 Vinciguerra ||  || 17 ianuarie 2005 || La Silla || , 
|-
| 154992 - ||  || 4 februarie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154993 - ||  || 8 martie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 154994 - ||  || 10 martie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 154995 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 154996 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 154997 - ||  || 2 iulie 2005 || Kambah || 
|-
| 154998 - ||  || 1 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 154999 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 155000 - ||  || 7 iulie 2005 || Socorro || LINEAR
|-